Villa von Arnim steht für folgende Gebäude:

 Villa von Arnim (Potsdam) in Potsdam-Babelsberg, Brandenburg
 Von Arnim’sche Villa (Hanau) in Hanau-Großauheim, Hessen